Ровелло-Порро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Комо.

Население составляет 5797 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 950,34 чел./км². Занимает площадь 5,8 км². Почтовый индекс — 22070. Телефонный код — 02.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта